

Nobres 
Alberto de Saxe-Coburgo-Gota —  marido da rainha Vitória do Reino Unido
Alberto da Prússia (1837-1906) — marechal-general de campo do exercito prussiano e regente do Ducado de Brunsvique 
Alberto Vitor, Duque de Clarence e Avondale — filho mais velho de Eduardo VII do Reino Unido

Outros 
 Alberto de Aquisgrão — cronista e historiador germânico ()
 Alberto de Mainz — arcebispo alemão 

Desambiguações de prenomes